Apajasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Apajasaaret (ö i Nivala-Haapajärvi), Norra Österbotten, 
 Apajasaaret (ö i Koillismaa), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar